Le sigle ADH peut signifier :
 antidiuretic hormone (en français, hormone antidiurétique) ;
 arginine dihydrolase, une enzyme ;
 alcool déshydrogénase, une enzyme catalysant l'oxydation de l'éthanol en acétaldéhyde ;
 Anonymous Diffie-Hellman, un protocole d'échange de clé de chiffrement, par opposition à l'Ephemeral Diffie-Hellman ;
 Annales de démographie historique, une revue scientifique française fondée en 1964 par la Société de démographie historique, et publiée aujourd'hui par Belin ;
 Association des amis d'Hergé, une association constituée d'admirateurs de Georges Remi, créateur de Tintin.

ADH est un code qui peut désigner :
  ;
 .